Grönlund est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1902-1968), joueur finlandais de football
 (né en 1954), céiste sprinter finlandais
Timo Juhani Grönlund (1987-), fondeur finlando-bolivien
 (né en 1968), joueur finlandais de football

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finlandais